Ниигата:
 Ниигата — город в Японии.
 Ниигата — одноимённый стадион
 Ниигата — ж/д станция там же
 Ниигата — префектура в Японии.